Ongkharak (în ) este un district (Amphoe) din provincia Nakhon Nayok, Thailanda, cu o populație de 58.294 de locuitori și o suprafață de 486,4 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 116 de sate (muban).

Amphoe în provincia Nakhon Nayok